Hard 2 B-Legit — четвертий студійний альбом американського репера B-Legit, виданий 27 серпня 2002 р. лейблами Koch Records та Sick Wid It Records. Виконавчий продюсер: B-Legit. Платівка посіла 111-ту сходинку чарту Billboard 200, 17-те місце Top R&B/Hip-Hop Albums та 6-ту позицію чарту Independent Albums.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми B-Legit
Англомовні музичні альбоми